Attyla (406–453) – wódz Hunów
 Attyla – opera Giuseppe Verdiego
 Attyla – mundur
 Attyla – film z 2001 roku